Joncet o Lloncet nucli de població al municipi dels Masos, al Conflent
 Joncet (Serdinyà), nucli de població al municipi de Serdinyà, al Conflent
 Estació de Joncet, estació de ferrocarril a la línia del tren groc al llogaret del mateix nom, al municipi de Serdinyà (Conflent)